Білет — те ж саме, що й квиток
 Членський білет (членський квиток) — документ на посвідчення членства у якійсь організації
 Банківський білет чи банкнота — різновид грошей, випущених центральними банками для кредитування економіки держави.
 Казначейський білет — паперові гроші, що їх випускає казначейство для фінансування державних видатків.
 Кредитний білет — безпроцентні боргові зобов'язання банку або державної скарбниці, що замінюють гроші.
 Білет державної лотереї — розрахунковий документ.
 Білет державної скарбниці — паперові гроші, які випускаються державною скарбницею і не обмінюються на золото та срібло.
 Білий білет (квиток) — свідоцтво про звільнення від військової служби.
 Жовтий білет — особовий документ повій і злодіїв.
 Вовчий білет (вовчий квиток) — документ із помітками поліції про неблагонадійність його власника.
 Іспитовий білет — картка з питаннями для тих, хто складає іспити або заліки.